Rockdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rockdale Township (Pennsylvania)
 Rockdale Township (South Dakota)